Giampiero De Carli – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby italiano.
 Enrico De Carli – cestista brasiliano naturalizzato italiano.
 Giovanni De Carli – calciatore italiano.
 Giuseppe De Carli – giornalista e scrittore italiano.
 Giuseppe De Carli – militare decorato di Medaglia d'oro al valor militare a vivente
 Nicolò De Carli – militare decorato di Medaglia d'oro al valor militare a vivente
 Ottavio de Carli – musicologo, scrittore e librettista italiano.

Pagine correlate 
De Carlo
Carli